Westeuropaliga 2015/2016 steht für:

 Westeuropaliga 2015/2016 (Dressurreiten)
 Westeuropaliga 2015/2016 (Springreiten)